Le Mécréant peut désigner :
 Le Mécréant, téléfilm de Jean L'Hôte (1981) ;
 Le Mécréant, chanson de Georges Brassens (1960) sur l'album Les Funérailles d'antan.